Ко́птский язы́к () — язык этнорелигиозной группы египтян коптов, является последней ступенью развития египетского языка, охватывающей примерно две тысячи лет. Использует собственный коптский алфавит, созданный на основе смеси греческого алфавита и демотической египетской письменности. Коптский и демотический египетский языки грамматически близко связаны с поздним египетским, который записывался с помощью иероглифического письма. После завоевания Египта арабами в VII веке коптское письмо стало постепенно утрачивать своё значение, пока, наконец, не было полностью вытеснено арабским из официального употребления. С XI—XII вв. язык начинает вымирать, вытесняясь арабским. До сих пор он используется коптской церковью и как язык общения в некоторых коптских семьях и отдалённых районах Египта с преобладанием коптского населения. Также коптский язык используется для общения между собой некоторыми коптскими монахами.

Идентифицированы несколько отчётливых коптских диалектов, наиболее известными из которых являются сахидский, бохайрский, ахмимский, файюмский, ликопольский и оксиринхский. Сахидский диалект был распространён на территории между городами Асьют и Оксиринх и был литературным языком Египта в период с 325 по 800 год н. э. Бохайский диалект был распространён в дельте Нила и приобрёл известность в IX веке, став литургическим языком в коптской церкви. Несмотря на тесное родство, коптские диалекты отличаются друг от друга с точки зрения их фонологии, морфологии и словарного запаса.

О названии 
Самоназвание коптского языка выглядит как  на бохайрском диалекте и  на сахидском диалекте. Приставка частицы  происходит от глагола  ‘говорить’, образуя множество абстрактных существительных на коптском языке (не только тех, которые относятся к «языку»). Термин  означает «египтянин», буквально — «человек из Египта». Это слово представляет собой соединение  ( ‘мужчина, человек’), родительного падежа с предлогом  (аналог английского of) и слова «Египет»,  (кемет). Таким образом, всё выражение буквально означает «язык народа Египта», или просто «египетский язык».

Другое название языка —  — от копто-греческой формы  ‘египетский язык’. Термин  ‘египетский язык’ также засвидетельствован на сахидском диалекте, но и , и  имеют греческое происхождение. На языке Коптской православной церкви язык официально называется  ‘египетский язык’,  — египетское слово, обозначающее язык.

Лингвогеография 
Коптский как литургический язык используют в Коптской православной и Коптской католической церкви (наряду с арабским языком). На этом языке говорят только в Египте, и исторически он не имел большого влияния за пределами территории Египта, за исключением монастырей, расположенных в Нубии. Лингвистическое влияние коптского языка наиболее заметно в египетском арабском языке, который характеризуется коптским субстратом в лексических, морфологических, синтаксических и фонологических особенностях.

Слова коптского происхождения в других языках 
Коптское имя  (от египетского ) — означает «принадлежащий Богу» или «он от Бога». Оно было передано на арабский язык как  — слово, которое по сей день остаётся распространённым именем среди египетских коптов. Оно также было заимствовано греческим языком как имя  (). Это имя, в свою очередь, перекочевало из греческого языка в русский, став именем Пафнутий — в пример его носителя можно привести известного российского математика Пафнутия Чебышёва.

История 

Египетский язык имеет самую длинную документированную историю среди всех языков, начиная с древнеегипетского, появившегося до 3200 года до н. э., и заканчивая его заключительными фазами как коптского в Средние века. Термин «коптский язык» относится к более поздней фазе развития египетского языка (начала использоваться в Новом царстве). Более поздний египетский язык представлял собой обычную разговорную речь более поздних периодов. Он отличался аналитическими особенностями, такими как определённые и неопределённые артикли и перифрастическое спряжение глаголов. Таким образом, коптский язык — отсылка к последней стадии развития египетского языка (после демотического) и к новой системе письма, которая была адаптирована из греческого алфавита.

Доисламский период 
Самые ранние попытки написания слов египетского языка с использованием греческого алфавита — это греческие транскрипции египетских имён собственных, большинство из которых датируются периодом царства Птолемеев. Учёные называют эту фазу докоптской. К позднему периоду демотические писцы обычно использовали более фонетическую орфографию, что свидетельствует о растущем культурном контакте между египтянами и греками ещё до завоевания Египта Александром Македонским. Сам коптский язык сложился на основе демотического египетского в I—II веках н. э., вплоть до V века сосуществуя с последним. Записывался он сначала демотическим и греческим письмом. На их основе к началу IV века сложилось коптское письмо. Переход от старой египетской письменности к новосозданному коптскому алфавиту был частично обусловлен снижением традиционной роли, которую играл жреческий класс древнеегипетской религии, который, в отличие от большинства обычных египтян, был грамотен и активно работал в храмовых скрипториях. Древнекоптский язык представлен в основном нехристианскими текстами, такими как египетские языческие молитвы, магические и астрологические папирусы. Многие из них служили глоссами к оригинальным иератическим и демотическим эквивалентам. Глоссы, возможно, были нацелены на неегипетских носителей языка.

При позднем римском правлении Диоклетиан преследовал многих египетских христиан, что вынудило новообращённых бежать в египетские пустыни. Со временем рост этих общин породил необходимость написания христианских текстов на египетском языке, понятных и более доступных для читателей. Ранние отцы Египетской церкви, такие как Антоний Великий, Пахомий Великий, Макарий Египетский и Афанасий Александрийский, которые в остальном обычно писали по-гречески, писали некоторые из своих трудов, адресованные египетским монахам, на египетском языке. Тексты на египетском языке, написанные коптским алфавитом, широко распространились во II и III веках. Только при монахе Шенуте коптский язык стал полностью стандартизированным литературным языком, основанным на саидском диалекте. Египетский язык в качестве родного и знание греческого языка и риторики позволили Шенуте поднять коптский язык по содержанию и стилю на литературную высоту, почти равную положению египетского языка в Древнем Египте.

Исламский период 

Как письменный язык коптский сосуществовал сначала с греческим, а с VII века с арабским — мусульманское завоевание Египта арабами произошло с распространением ислама именно в VII веке. На рубеже VIII века халиф Абдуль-Малик ибн Марван постановил, что арабский язык заменит греческий койне и коптский языки в качестве единственного государственного языка. Литературный коптский язык постепенно приходил в упадок, и в течение нескольких сотен лет египетский епископ Северус Ибн аль-Мукаффа счёл необходимым написать Историю патриархов на арабском языке. Однако в церковном плане язык сохранил своё положение, в этот период было составлено много агиографических текстов. До X века коптский язык оставался разговорным языком коренного населения за пределами столицы Египта.

Как письменный язык, коптский, как полагают, полностью уступил место египетскому арабскому языку примерно в XIII веке, хотя точно известно, что он сохранился в качестве разговорного языка вплоть до XVII века, а в некоторых населенных пунктах даже дольше; до середины XX века коптский сохранялся как основной в коптских семьях Негады, Асьюта и Зении (Бисолсела) около Луксора, возможно, в некоторых семьях язык сохраняется и сейчас.

Коптский используется как язык богослужения в коптском обряде. Кроме того, с конца XX века наблюдается некоторый интерес к возрождению коптского языка как разговорного среди коптских и египетских активистов.

Во второй половине XX века папа Кирилл VI Александрийский стал инициатором движения за возрождение коптского языка. Было опубликовано несколько работ по грамматике, в том числе более полный словарь, чем тот, который был доступен ранее. Научные открытия в области египтологии и открытие Института коптских исследований также способствовали возрождению языка. Усилия по возрождению языка продолжают предприниматься как внутри Церкви, так и за её пределами, они привлекли интерес коптов и лингвистов в Египте и за его пределами.

В последнее время появились новые предложения по возрождению коптского языка.

Диалекты 
Насчитывается до девяти диалектов коптского языка, из которых пять считаются основными (выделены полужирным). Диалекты делятся на две группы:

Диалекты Нижнего Египта (северные) 
 бохайрский (мемфисский; литературный язык X—XXI вв.) — литургический язык Коптской православной церкви и Коптской католической церкви, изначально распространённый в районе Александрии и озера Мареотис;
 файюмский — Файюмский оазис к западу от Нила;
 оксиринхский (месокемский, «среднеегипетский») — к северу от Оксиринха, рукописи IV—V веков;
 башмурийский диалект — в северной части дельты Нила, на берегах озера Буруллус (Баралия); известен с XI в.

Диалекты Верхнего Египта (южные) 
 саидский (фивский; литературный язык IV—XI вв.) — диалект с наибольшим литературным корпусом, обычный предмет изучения за пределами Коптской церкви;
 ашмунейский — ранняя форма саидского в районе города Гермополис / Ашмунейн ( Шмун);
 ахмимский — район города Ахмим (Панополис);
 субахмимский (ликополитанский) — близок ахмимскому, возможно включает территорию Асьюта;
 фиванский — засвидетельствован только одной рукописью, место происхождения которой неизвестно; близость к ахмимскому позволяют предположить, что этот диалект был древним диалектом Фив или района севернее Фив.

Лингвистическая характеристика

Фонология

Вокализм 
Принято выделять следующий ударный вокализм коптского языка (Loprieno 1997):

Безударный вокализм:

Не все исследователи видят такую большую разницу между ударным и безударным вокализмами, но все согласны с тем, что в коптской фонетике была шва (т. н. Vokalstrich). Предшествующий согласному шва обозначался горизонтальной чертой над соответствующей согласной буквой. Вслед за В. Ворреллом некоторые учёные считают, что в коптском языке согласные могли образовывать слог, однако это, скорее всего, выражалось в вокалическом призвуке. Этот призвук и был шва: об этом говорят нерегулярности в графике и замена горизонтальной черты на E.

Консонантизм 
Трудно установить точное количество согласных звуков в коптском языке, так как часто возможно несколько интерпретаций графем. Например, трудно установить фонемный статус смычных //, // и фрикативного //: в словах египетского происхождения графемы Γ и Τ, Ζ и Σ свободно варьируются, за исключением случаев озвончения рядом с [], а в греческой лексике эти графемы последовательно различаются.

В коптском языке восстанавливается следующая система согласных:

Фонема // отсутствует в саидском диалекте, для неё в бохайрском алфавите есть специальная буква.

Одну из главных трудностей представляет собой фонемный статус взрывных. Помимо этого, в бохайрских текстах отражается особенность древнеегипетской фонетики: взрывные перед гласными, сонорными и [] получают придыхание. Однако это правило не касается тех [], [] и [], которые произошли из древнеегипетских фонем //, //, // и //, соответственно, в результате передвижения этих согласных по месту образования вперёд. Из этого в некоторых работах (Loprieno 1997) делается вывод, что в коптском языке они произносились как абруптивные, как было в древнеегипетском для этой позиции.

Ударение — силовое.

Лексика 
В лексике очень значителен греческий элемент.

Типологическая характеристика

Тип выражения грамматических значений 
Коптский язык представляет собой результат перехода от синтетического языка (каким был древнеегипетский, в наибольшей степени — в древний период) к аналитическому. Например, можно говорить об утрате прилагательных как части речи, а также о сильном сближении нефинитных форм глагола с именами.

Вместе с тем, в коптском присутствуют и черты, характерные для синтетических языков, как например довольно богатое глагольное словоизменение.

Характер границы между морфемами 
Коптский можно назвать флективным языком. Довольно большое количество значений выражается кумулятивно, например, род, число и детерминация, посессивность, число и детерминация, т. н. «основа спряжения» и отрицание и т. д.:

Ролевая кодировка 
В коптском языке падеж морфологически не выражается. Тем не менее если субъект предложения (как с прямым объектом, так и без него) — имя, к нему добавляются глагольные словоизменительные аффиксы:

Прямое дополнение может инкорпорироваться:

Если прямое дополнение референтно (имеет артикль, является именем собственным, имеет посессора), а основа глагола — имперфектив, оно маркируется предлогом ən, который выражает аккузатив (правило Штерна-Ернштедта):

Также при изменении базового порядка слов, если субъект — имя, стоящее после глагола, между ним и глаголом появляется специальная частица :

Таким образом, коптский язык можно считать аккузативным.

Базовый порядок слов 
Базовый порядок слов в коптском языке — SVO, также используется VSO.

Маркирование в именной группе и в предикации 
В именной группе в коптском языке зависимостное маркирование:

В предикации маркирование может быть как зависимостным, так и двойным:

См. также 
 Коптская книжная культура

Примечания

Литература

Общие работы 
 
 
 Еланская А. И. Коптский язык // Языки Азии и Африки. Т. IV: Афразийские языки. Кн. 2: Кушитские языки. Ливийско-гуанчские языки. Египетский язык. Чадские языки. М. 1991. — 399 с, ил.
 Ернштедт П. В. Исследования по грамматике коптского языка. М., 1986.
 Emmel, Stephen. 1992. «Languages (Coptic)». In The Anchor Bible Dictionary, edited by David Noel Freedman. Vol. 4 of 6 vols. New York: Doubleday. 180—188.
 
 Gignac, Francis Thomas. 1991. «Old Coptic». In The Coptic Encyclopedia, edited by Aziz Suryal Atiya. Vol. 8 of 8 vols. New York and Toronto: Macmillian Publishing Company and Collier Macmillian Canada. 169—188.
 Kasser, Radolphe. 1991. «Dialects». In The Coptic Encyclopedia, edited by Aziz Suryal Atiya. Vol. 8 of 8 vols. New York and Toronto: Macmillian Publishing Company and Collier Macmillian Canada. 87—96.
 Wolfgang Kosack Lehrbuch des Koptischen.Teil I:Koptische Grammatik.Teil II:Koptische Lesestücke, Graz 1974.
 Loprieno, Antonio. 1995. Ancient Egyptian: A Linguistic Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.
 Polotsky, Hans Jakob. 1971. «Coptic». In Afroasiatic: A Survey, edited by Carleton Taylor Hodge. (Jana Linguarum: Series Practica; 163). 's Gravenhage and Paris: Mouton. 67—79.

Грамматики 
 В. Вестендорф, В. Тиль. Грамматика коптского языка. Саидский диалект: грамматика. Хрестоматия. Словарь (науч. ред., сост., сост. словаря, пер. с нем. и коптского, авт. доп. коммент., предисл. и послесл. А. С. Четверухин), СПб, 2007
 Chaîne, Marius. 1933. Éléments de grammaire dialectale copte: bohairique, sahidique, achmimique, fayoumique. Paris: Paul Geuthner.
 Eberle, Andrea, & Regine Schulz. 2004. Koptisch — Ein Leitfaden durch das Saïdische. LINCOM Languages of the World/Materials 07. Munich: LINCOM Europa.
 Lambdin, Thomas Oden. 1983. Introduction to Sahidic Coptic. Macon: Mercer University Press.
 Layton, Bentley. 2000. A Coptic Grammar (Sahidic Dialect): With a Chrestomathy and Glossary. (Porta linguarum orientalium; N.S., 20). Wiesbaden: Harrassowitz.
 Mallon, Alexis. 1956. Grammaire copte: bibliographie, chrestomathie et vocabulaire. 4th edition. Beyrouth.
 Mattar, Nabil. 1990. A Study in Bohairic Coptic. Pasadena: Hope Publishing House.
 Polotsky, Hans Jakob. 1987. Grundlagen des koptischen Satzbaus. American Studies in Papyrology 28. Decatur, Ga.: Scholars Press.
 Plumley, J. Martin. 1948. An Introductory Coptic Grammar (Sahidic Dialect). London: Home & van Thal.
 Shisha-Halevy, Ariel. 1988. Coptic Grammatical Chrestomathy: a course for academic and private study. Orientalia lovaniensia analecta 30. Leuven: Peeters.
 Shisha-Halevy, Ariel. 1986. Coptic Grammatical Categories: Structural Studies in the Syntax of Shenoutean Sahidic. Analecta Orientalia 53. Roma: Pontificium Institutum Biblicum. ISBN 88-7653-255-2.
 Shisha-Halevy, Ariel. 2007. Topics in Coptic Syntax: Structural Studies in the Bohairic Dialect. Orientalia Lovaniensia Analecta 160. Leuven — Paris — Dudley, MA: Peeters. ISBN 978-90-429-1875-7.
 Till, Walter C. 1994. Koptische Dialektgrammatik. Berlin: Walter De Gruyter.
 Vergote, Jozef. 1973—1983. Grammaire copte. Leuven: Peeters.
 Younan, Sameh. 2005. So, you want to learn Coptic? A guide to Bohairic Grammar. Sydney: St.Mary, St.Bakhomious and St.Shenouda Coptic Orthodox Church.
  Henry Tattam, A compendious grammar of the Egyptian language as contained in the Coptic, Sahidic, and Bashmuric Dialects (London 1863)

Фонология 
 Depuydt, Leo. 1993. «On Coptic Sounds.» Orientalia 62 (new series): 338—375.
 Loprieno, Antonio. 1997. «Egyptian and Coptic Phonology». In Phonologies of Asia and Africa (Including the Caucasus), edited by Alan S. Kaye. Vol. 1 of 2 vols. Winona Lake: Eisenbrauns. 431—460.
 Peust, Carsten. 1999. Egyptian Phonology: An Introduction to the Phonology of a Dead Language. (Monographien zur ägyptischen Sprache; 2). Göttingen: Peust & Gutschmidt.

Морфология

Словари 
 Černý, Jaroslav. 1976. Coptic Etymological Dictionary. Cambridge and New York: Cambridge University Press.
 Crum, Walter Ewing. 1939. A Coptic Dictionary. Oxford: Clarendon Press.
 Wolfgang Kosack: Koptisches Handlexikon des Bohairischen. Koptisch — Deutsch — Arabisch. Verlag Christoph Brunner, Basel 2013, ISBN 978-3-9524018-9-7.
 Westendorf, Wolfhart. 1965/1977. Koptisches Handwörterbuch. Heidelberg: Carl Winter.
 Vycichl, Werner. 1983. Dictionnaire étymologique de la langue copte. Leuven: Éditions Peeters.
 Westendorf, Wolfhart. 1965/1977. Koptisches Handwörterbuch. Heidelberg: Carl Winter.

Библиографии 
 Kammerer, Winifred (compiler), A Coptic Bibliography, Ann Arbor: University of Michigan Press, 1950. (Reprint New York: Kraus Reprint Co., 1969)
 Wolfgang Kosack: Der koptische Heiligenkalender. Deutsch — Koptisch — Arabisch nach den besten Quellen neu bearbeitet und vollständig herausgegeben mit Index Sanctorum koptischer Heiliger, Index der Namen auf Koptisch, Koptische Patriarchenliste, Geografische Liste. Christoph Brunner, Berlin 2012, ISBN 978-3-9524018-4-2.
 Wolfgang Kosack: Schenute von Atripe De judicio finale. Papyruskodex 63000.IV im Museo Egizio di Torino. Einleitung, Textbearbeitung und Übersetzung herausgegeben von Wolfgang Kosack. Christoph Brunner, Berlin 2013, ISBN 978-3-9524018-5-9.
 Westendorf, Wolfhart. 1965/1977. Koptisches Handwörterbuch. Heidelberg: Carl Winter.

Египетская языковая семья
Копты
Языки богослужений
Языки Египта
Вымирающие языки
 
Римский Египет